Nositelé příjmení Sovák jsou tyto osoby:

 Čeněk Sovák (1902–1982) – český loutkář
 Čeněk Sovák ml. (1923–2005) – český překladatel z angličtiny a rozhlasový redaktor
 Jan Sovák (* 1953) – český malíř
 Jana Sováková (filoložka) (* 1948) – česká filoložka a vysokoškolská pedagožka
 Jana Sováková (* 1976) – česká herečka
 Jiří Sovák (1920–2000) – český herec
 Ludvík Sovák (1862–1932) – český pedagog
 Miloš Sovák (1905–1989) – lékař, logoped a profesor UK
 Pravoslav Sovák (* 1926) – švýcarský grafik a malíř českého původu
 Zdeněk Sovák (* 1950) – český právník, soudce Vrchního soudu

Související články 
 Sova
 Sovinec

Externí odkazy